Fountaintown peut faire référence à :
 Fountaintown, une communauté du comté de Duplin en Caroline du Nord, 
 Fountaintown, une localité non incorporée du comté de Shelby dans l'Indiana,